Эльмир Мамед оглы Багиров (; р. 28 апреля 1980, село Хишкадара, Масаллинский район, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный деятель, глава Исполнительной власти Саатлинского района.

Биография 
Эльмир Багиров родился 28 апреля 1920 года в селе Хишкадара Масаллинского района. В 1986—1997 годах обучался в среднеобразовательной школе села Хишкадара им. Эльшада Агаева.

Э. Багиров в 1997—2001 годах получил в Бакинском государственном университете высшее образование по политологии. В 2001 году поступил на магистратуру в Академию государственного управления при президенте Азербайджанской республике по специальности «геополитические процессы и теория международных отношений», в 2003 году там же поступил на докторантуру, окончив её в 2006 году. Защитив в 2008 году докторскую диссертацию под научным руководством ректора Академии государственного управления Сейфаддина Гандилова, Эльмир Багиров стал известен в Азербайджане как самый молодой доктор политических наук.

В 2009 году начал преподавательскую деятельность в Академии государственного управления на кафедре «политическое управление и политология», с 2012 года является старшим преподавателем кафедры «международных отношений и внешней политики». С 2017 году является доцентом того же высшего образовательного учреждения.

Э. Багиров был участником и докладчиком более чем 10 международных конференций, кроме того является автором 24 научных статей, опубликованных в местных и иностранных научных журналах.

Государственная служба 
Эльмир Багиров с 2004 года являлся координатором сайта Фонда Гейдара Алиева azerbaijan.az. В 2005 году начал деятельность ведущим специалистом в департаменте гуманитарных програм Фонда Гейдара Алиева, в 2014 году дослужившись до начальника того же департамента.

Возглавлял в 2014—2016 годах аппарат Управления Комплекса Государственного флага, а в 2016—2020 годах аппарат Управления Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджана.

24 августа указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева назначен главой Исполнительной власти Саатлинского района.

Примечания 

Главы исполнительной власти районов Азербайджана